Закатекас има више значења:

 Закатекас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Закатекас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Закатекас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Закатекас (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Закатекас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Закатекас, Чалчивитиљо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Закатекас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Закатекас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Закатекас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Закатекас (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Закатекас (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Закатекас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Закатекас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Закатекас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Закатекас, Агустин Рамирез Арамбула (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Закатекас, Хесус Бањуелос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Закатекас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Закатекас (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Закатекас (Закатекас, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику